C51 steht für:
 Chrysler C51, ein PKW-Modell aus den 1950er Jahren
 Vulvakrebs, ICD-10-Code der Erkrankung
 JNR-Baureihe C51, eine Baureihe japanischer Dampflokomotiven
 Caldwell 51, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog

C51